Eocapnia är ett släkte av bäcksländor. Eocapnia ingår i familjen småbäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Småbäcksländor
Eocapnia